O2 World kan avse:
O2 World Berlin –  en multifunktionsarena i stadsdelen Friedrichshain i Berlin, Tyskland
O2 World Hamburg – en inomhusarena i Hamburg i Tyskland